Blauen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Blauen, ort och kommun, Basel-Landschaft, Bezirk Laufen,

Tyskland 

 Blauen (Badenweiler) – berg i Baden-Württemberg, Freiburg, Badenweiler,